Argens kan syfta på:

Frankrike 

 Argens (vattendrag), Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Argens (ort) i kommunen La Mure-Argens, departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Argens-Minervois – en kommun

Robotskapade Frankrikeförgreningar